Chorobriw (ukrainisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Chorobriw (Tscherwonohrad), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Tscherwonohrad
 Chorobriw (Kosowa), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Kosowa